Perucho steht für:

 Perucho (Quito), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Quito der ecuadorianischen Provinz Pichincha
 Joan Perucho (1920–2003), katalanisch-spanischer Schriftsteller